Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Jim Courier 6–4, 7–6 (7–2).

Teste di serie 

 Andrij Medvedjev (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Jim Courier (finale)

 Marc Rosset (campione)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 MaliVai Washington (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1994
ATP Tour 1994